Calvarië, een andere naam voor Golgotha, de berg waarop Jezus gekruisigd werd
Calvarie (afbeelding), symbolische voorstelling van de kruisiging van Jezus Christus
Calvarie met schenker, schilderij van Jheronimus Bosch